Šalomoun, Šalamoun (ženská podoba Šalamounová) je osobní jméno semitského původu (, , , , ,  (), ,  <  )

Může znamenat:
 Šalomoun – izraelský král (nesprávně Šalamoun)
 Šalomounův chrám v Jeruzaléně
 Šalomoun III. Etiopský (†1827) – v letech 1796–1799 etiopský císař
 Šalomoun z Frýdku († kolem 1266) – katolický kněz, arcijáhen v Krakově

příjmení
 Michal Šalomoun (* 1974) – český advokát

jiný význam
 Důl Šalomoun, Ostrava
 Šalomounovy ostrovy – souostroví v Tichém oceáně
 Šalomounův atol nebo Šalomounovy ostrovy – součást Čagoského souostroví v Indickém oceáně

Související články 
 Šalamoun
 Šalamun
 Salomon
 Sulejman
 Kurt Salamun – (* 1940) rakouský filozof
 Zalman, Zelman

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení